Carlos Arias Torrico (1956), Boliviaans voetballer (verdediger)
 Carlos Arias Chicon (1977), Spaans voetballer (verdediger)
 Carlos Alberto Arias (1981), Boliviaans voetballer (middenvelder)
 Carlos Andrés Arias (1986), Chileens voetballer (doelman)
 Carlos Erwin Arias (1980), Boliviaans voetballer (doelman)
 Luis Carlos Arias (1985), Colombiaans voetballer (aanvaller)